Slovo Ham a zkratka HAM má více významů:

místní název
 East Ham (stanice metra v Londýně)
 Ham (Belgie), obec v belgické provincii Limburk
 Hamm, město v Porúří v Německu
 Kanton Ham, francouzský kanton v departementu Somme v regionu Pikardie
 West Ham, čtvrť a stanice metra v Londýně

zkratka
 zkratka z oblasti radioamatérství – původně příklad identifikace Hyman-Almy-Murray v USA, z počátku 20. století
 HAM Radio – radioamatér nebo amatérská stanice
 HAM Spirit – soubor nepsaných norem chování radioamatérů
 HAM - IATA kód letiště pro letiště Hamburk
 ham (vyžádaná pošta), elektronická pošta, která není spamem

vlastní jméno
 Greg Ham (1953–2012), australský hudebník a mutliinstrumentalista
 Kenneth Todd Ham (* 1964), americký kosmonaut
 Ham (šimpanz), v lednu 1961 v rámci projektu Mercury absolvoval suborbitální let jako první primát v kosmickém programu USA.

jiné
 anglicky šunka

 citoslovce, kterým se malé děti vybízejí k jídlu nebo jezení
 Třída Ham, třída minolovek Britského královského námořnictva
 West Ham United FC, anglický fotbalový klub

Související články 
 West Ham
 East Ham
 Hem
 Hum

Externí odkazy 
 
 

Zkratky